Tucci (ciutat), ciutat ibera i romana, moderna Martos (Jáen)
 Marc Tucci, pretor romà el 190 aC